Pic Mitre (Pakistan), muntanya de 6.010 m
 Pic Mitre (Nova Zelanda), muntanya de 1.692 m